Die Denmark Super Series 2010 waren das neunte Turnier der BWF Super Series 2010 im Badminton. Es fand in Odense, Dänemark, vom 26. Oktober bis 31. Oktober 2010 in der Arena Fyn statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Sektion 1

Sektion 2

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Sektion 1

Sektion 2

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Sektion 1

Sektion 2

Finale

Damendoppel

Setzliste

Sektion 1

Sektion 2

Finale

Mixed

Setzliste

Sektion 1

Sektion 2

Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010
BWF Super Series 2010